Christian Vietoris (1989-), pilote automobile allemand
 Leopold Vietoris (1891-2002), mathématicien autrichien